Бой под Гюнцбургом — сражение, состоявшееся 9 октября 1805 года у немецкого города Гюнцбург, между французскими и австрийскими войсками в рамках Войны третьей коалиции.

Бой 
Генерал Мак, узнав слишком поздно о передвижении императора Наполеона, попытался защитить переправу через Дунай. Он направляет на Донаувёрт гренадеров Ауффенберга, которые сразились с французами 8 октября у Вертингена, и решает занять Гюнцбург с отрядом в десять тысяч человек. Маршал Ней атакует этот город силами дивизии Малера, в то время как дивизия Дюпона, идущая на Альбек, угрожает Ульму. Малер, занимает центр Гюнцбурга, и захватывает пять пушек с девятью сотнями солдат.

На поле боя воздвигнута могила полковника Жерара Лакюэ, командира 59-го полка линейной пехоты, погибшего в ходе боя.

Литература 
 Соколов О. В. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. 1799—1805 гг. — Т. 1-2. — М., 2006. С. 174.
 Soulié, Eudoxe. Notice du Musée Impérial de Versailles Charles de Mourgues frères, 1860.

Сражения по алфавиту
Сражения Наполеоновских войн
Сражения Франции
Сражения Австрии
Сражения в Германии
Сражения 1805 года
Октябрь 1805 года